Корюков — фамилия.

 Корюков, Александр Юрьевич (1959—2017) — советский футболист.
 Корюков, Геннадий Александрович (1926—1994) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Корюков, Юрий Юрьевич (род. 1955) — советский футболист.